Faull ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Faull (1918–2008), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Emma Faull (* 1956), britische Vogelzeichnerin
 Jo-Anne Faull (* 1971), australische Tennisspielerin
 Peter Friedrich Rudolf Faull (1793–1863), deutscher Verwaltungsjurist und Begründer der Statistik in Mecklenburg
 Vivienne Faull (* 1955), britische anglikanische Theologin

Siehe auch:
 Faul